Рассвет — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 37 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Громуха, Осник, Федяево.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Титькино переименована в Рассвет.

Население

Примечания

Ссылки 
 Рассвет в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района